Esistono più comuni francesi con questo nome

Gennes – Doubs
Gennes – Maine e Loira